Moraes peut désigner :

Patronyme 

 Alex Moraes (1988-), footballeur brésilien ;
 Artur Moraes (1981-), footballeur brésilien ;
 Bruno Moraes (1984-), footballeur brésilien ;
 Claude Moraes (1965-), député européen britannique ;
 Cristiano Moraes de Oliveira (1983-), footballeur brésilien ;
Ederson Moraes (1993-), footballeur brésilien; 
 Jorge Marco de Oliveira Moraes (1993-), footballeur brésilien ;
 Júnior Moraes (1987-), footballeur brésilien ;
Maria Olga de Moraes Sarmento da Silveira (1881-1948), femme de lettres portugaise ;
Mario Moraes (1988-), pilote automobile brésilien.

Divers 
 (63068) Moraes est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.
Patronyme portugais
Patronyme brésilien